Брие́н-ле-Шато́ () — один из 17 кантонов департамента Об, региона Гранд-Эст, Франция. Административный центр находится в коммуне Бриен-ле-Шато. INSEE код кантона — 1004. 10 коммун Бриен-ле-Шато находятся в округе Труа, 43 коммуны — в округе Бар-сюр-Об. В 2015 году размер кантона был увеличен с 25 коммун до 53.

История 
Кантон Бриен-ле-Шато был создан в 1793 году. До реформы 2015 года в кантон входило 25 коммуны. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Об уменьшилось с 34 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. 22 марта 2015 года к кантону Бриен-ле-Шато присоединили 16 коммун кантона Шаванж, 10 коммун кантона Пине и 2 коммуны Вандёвр-сюр-Барс.

Коммуны кантона 

Состав кантона до реформы 2014 года:

Население 
В таблице приведена динамика численности населения по 2012 год. В 2015 году территория кантона увеличилась на 28 коммун, а население соответственно возросло до 14 674 человек (население во время переписи 2012 года на территории, определённой в 2015 году).

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Бриен-ле-Шато баллотировались 4 пары кандидатов (явка составила 55,83 %). Во втором туре 29 марта, Жан-Мари Кутор и Жоэль Песм были избраны с поддержкой 59,49 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 56,79 %.

Примечания 

Кантоны департамента Об